Heterachaena javanica är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilhelm Gerhard Walpers. Heterachaena javanica ingår i släktet Heterachaena och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
javanica